Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, коротка назва — PESA Bydgoszcz SA, або PESA () — польський концерн, що спеціалізується на виробництві потягів, вагонів, трамваїв і їх модернізації. Найстаріший виробник залізничних складів в Польщі, заснований в 1851 році. Штаб-квартира і основне виробництво розташовані в місті Бидгощ.

92 % акцій компанії перебувають у приватній власності.

Вироби

Примітки

Див. також 
 Трамвай Pesa 120N
 Рейковий автобус 620M

Посилання 
 PESA

Див. також 
 Список трамваїв вироблених в Польщі

Підприємства Польщі
Pesa